kqueue — масштабируемый интерфейс уведомления о событиях. Впервые появился во FreeBSD 4.1, также поддерживается в NetBSD, OpenBSD, DragonflyBSD, и Mac OS X. Kqueue позволяет пользователям оперативно получать уведомления о событиях в системе.

Источники

Ссылки 
 Краткое введение в kqueue/kevent
 Kqueue(2) Man Page

См. также 
 select
 epoll
 libevent

BSD